Hiemer ist der Familienname folgender Personen:
Eberhard Friedrich Hiemer (1682–1727), deutscher Theologe und Naturforscher
 Holger Hiemann (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Bernd Hiemer (* 1983), deutscher Motorradrennfahrer
 Ernst Hiemer (1900–1974), nationalsozialistischer deutscher Autor
 Franz Carl Hiemer (1768–1822), deutscher Maler, Librettist und Schauspieler
 Heidrun Hiemer (* 1952), deutsche Kommunalpolitikerin und Oberbürgermeisterin
 Horst Hiemer (* 1933), deutscher Schauspieler
 Jörg Hiemer (* 1958), deutscher Eishockeyspieler
 Carl Christian von Hiemer (1752–1819), württembergischer Oberamtmann
 Leo Hiemer (* 1954), deutscher Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor

 Uli Hiemer (* 1962), deutscher Eishockeyspieler